BT poate fi:
 Bhutan, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .bt, domeniu de internet de nivel superior, pentru Bhutan
 Botoșani, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Barletta-Andria-Trani, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 BT Group, companie de telecomunicații din Marea Britanie
 Banca Transilvania, bancă din Cluj-Napoca, România